Langlade bezeichnet:
 Langlade (Gard), französische Gemeinde im Département Gard
 Südteil der Insel Miquelon-Langlade
 Langlade (Wisconsin), Ort im Langlade County, Wisconsin, Vereinigte Staaten
 Langlade (Town), Town(ship) im Langlade County, Wisconsin, Vereinigte Staaten
 Langlade County in Wisconsin, Vereinigte Staaten
 einen Ortsteil der Gemeinde Brenoux im Département Lozère

Langlade ist der Name folgender Personen:
 Colette Langlade (* 1956), französische Politikerin
 François Langlade (1647–1702), französischer römisch-katholischer Priester
 Jean-Claude Langlade (* 1963), französischer Rugby-Union-Spieler